E77 può riferirsi a:

Codici 
E77, codice ECO di alcune varianti dellattacco dei quattro pedoni della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E77, da Pskov a Budapest
E77, strada degli Emirati Arabi Uniti